Ел Сегуро има више значења:

 Ел Сегуро (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сегуро (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику